Таналы́к () — река в Республике Башкортостан и Оренбургской области, правый приток Урала.

Протекает через город Баймак, села Бурибай и Акъяр.

Этимология названия 
Таналыҡ, по справочнику, это сложение основы тана `годовалый телёнок` и афф. -лыҡ (с ссылкой на «Краеведческий сборник», 1930. С. 70). Есть и другой путь: выводить топоним из слова тана — название рода у казахов.

География реки 

Длина 225 км, площадь водосбора 4160 км², густота речной сети 0,24 км/км², модуль годового стока 2,0 л/с км². Ширина реки варьирует от 2 м до 35 м, глубина — 0,5—2,0 м. Скорость течения 0,1—0,2 м/с. Средний расход воды в 59 км от устья — 2,96 м³/с.

Таналык берёт начало из предгорий хребта Ирендык, немного южнее озера Талкас на высокой Сакмаро-Таналыкской равнине. Питание в основном снеговое, частично рекой Шугур из озера. В верховье, возле оз. Талкас — водохранилище Серек-Куль. В верхнем течении реки преобладающими формами рельефа являются горные хребты и обширные предгорные террасы. После прохождения города Баймак Таналык выходит на равнину. В среднем и нижнем течении рельеф принимает сопочный характер. Преобладает горный выщелоченный чернозём.

Далее Таналык течёт на юг через посёлки Первомайский, Уфимский, и возле села Хворостянское образует Таналыкское водохранилище площадью 201 га и глубиной 36 метров с Таналыкской микро- гидроэлектростанцией.

После посёлка Самарский в Таналык справа впадает крупный приток Бузавлы́к, далее возле сёл Бурибай и Акъяр в Таналык впадают притоки Еранагас и Ташла. После них река поворачивает на северо-восток и впадает в Ириклинское водохранилище на границе республики Башкортостан и Оренбургской области, питая реку Урал.

Промышленное использование 
Таналык половодный весной, к осени практически пересыхает. Частично это компенсируется водохранилищем. Вода из Таналыка используется в горнодобывающем производстве в Баймаке и Бурибае, и в сельском хозяйстве Баймакского и Хайбуллинского районов РБ.

Речное русло 
Дно каменисто-галечниковое. В ряде мест — заиленное (преимущественно на участках примыкания к реке пахотных угодий).

Притоки (км от устья) 
 58 км: река Макан
 76 км: река Туратка (Каны-Кабак)
 93 км: река Ташла
 112 км: река Еранагас
 124 км: река Бузавлык (Большой Бузавлык, Бузулук)
 173 км: река без названия
 178 км: река без названия

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Урала
Реки Баймака
Реки Хайбуллинского района
Реки Гайского района
Реки Баймакского района